Henri Gaston Étiévan-Estival
  (1917-2007), pédagogue géorgienne
 Yvette Camille Hélène Etiévan-Estival